Schinderhannes steht für:
 Johannes Bückler (1779–1803), Spitzname Schinderhannes, deutscher Räuber
 Schinderhannes (Schauspiel) über Johannes Bückler von Carl Zuckmayer
 Schinderhannes (1928), deutscher Spielfilm von Kurt Bernhardt nach einem Drehbuch von Carl Zuckmayer 
 Schinderhannes (1957), deutscher Fernsehfilm, Regie: Peter Beauvais
 Schinderhannes (1968), deutscher Fernsehfilm, Regie: Franz Peter Wirth
 Schinderhannes (Band), bayerische Mundart-Rockband
 Schinderhannes bartelsi, ausgestorbene Tierart, die bisher nur durch einen Einzelfund aus dem unteren Devon des Hunsrückschiefers überliefert ist

Der Schinderhannes steht für:
 Der Schinderhannes, deutscher Spielfilm mit Curd Jürgens von 1958 unter der Regie von Helmut Käutner